Slova Erós (erós) nebo Eros (eros) mohou znamenat: 
 Erós, řecký bůh lásky
 Erós (láska), jeden z typů lásky
 Eros (pud života), pojem z Freudovy psychoanalýzy
 Erós (filosofický pud), pojem z Platónovy filosofie
 (433) Eros (planetka), blízkozemní planetka

Související články 
 Erotika
 Erotismus
 Erotomanie
 Erotologie